El príncipe Ernesto de Sajonia-Meiningen (; 27 de septiembre de 1859 - 29 de diciembre de 1941) fue el jefe de la casa de Sajonia-Meiningen desde 1928 hasta su fallecimiento.

Vida 
Nació en la localidad de Meiningen fue el hijo mayor del heredero del ducado de Sajonia-Meiningen, duque Jorge II de Sajonia-Meiningen y de su segunda esposa, la princesa Feodora de Hohenlohe-Langenburg. Su padre heredó el trono en 1866.  Ernesto siguió carrera en el ejército y llegó hasta el puesto de coronel de caballería del ejército de Prusia. Le fue concedido un doctorado honoris causa en filosofía por la Universidad de Jena.

Matrimonio e hijos 
Ernesto se casó en Múnich el 20 de septiembre de 1892 con Katharina Jensen, la hija del poeta Wilhelm Jensen. Se trató de un matrimonio morganático y a su esposa le fue concedido el título de baronesa de Saalfeld el día de su boda por parte de Jorge II, padre de Ernesto. A pesar de haber concluido un matrimonio desigual, Ernesto conservó sus derechos sucesorios al ducado de Sajonia-Meiningen.

Cuando su hermanastro mayor, el último duque reinante de Sajonia-Meiningen, Bernardo III de Sajonia-Meiningen falleció el 16 de enero de 1928, Ernesto le sucedió como jefe de la casa ducal. Como sus hijos nacieron fruto de un matrimonio morganático, su sobrino el príncipe Jorge de Sajonia-Meiningen le sucedió como jefe de la casa, después de su fallecimiento en Schloss Altenstein.

Ernesto y Katharina tuvieron 6 hijos todos ellos con el título de barón o baronesa de Saalfeld'':

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Saalfeld family

Casa de Sajonia-Meiningen
Príncipes de Sajonia-Meiningen
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Meiningen